

Новогеоргієвська сільська рада — сільське поселення, Тарумовський район, Дагестан
 Новогеоргієвська сільська рада — сільське поселення, Шимановський район, Амурська область